Boško Buha, partizanski narodni heroj, ikona NOB-a
 Boško Buha (mlađi), srpski policijski general ubijen 2002. godine
 Boško Buha (1978), biografski film o mladom partizanu

U gradinskoj srpskoj obitelji postoji običaj da se svakom prvom muškom djetetu iz kuće daje ime Boško.